Флаг внутригородского муниципального образования поселение Клёновское в городе Москве — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Первоначально флаг был утверждён 8 апреля 2011 года решением Совета депутатов сельского поселения Клёновское № 17/7 как флаг муниципального образования сельское поселение Клёновское Подольского муниципального района Московской области (с 1 июля 2012 года — внутригородское муниципальное образование поселение Клёновское в городе Москве).

18 августа 2011 года, решением Совета депутатов сельского поселения Клёновское № 21/4, данный флаг был утверждён повторно (без изменений и без отмены предыдущего решения) и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7228.

20 июля 2012 года, решением Совета депутатов сельского поселения Клёновское № 32/3, в предыдущее решение были внесены изменения касающиеся названия муниципального образования и его территориальной принадлежности.

Описание 
«Прямоугольное малиновое (пурпурное) полотнище с отношением ширины к длине 2:3, имеющее по краям полосу жёлтого цвета (максимальной шириной 1/9 ширины полотнища), состоящую из пчелиных сот в два ряда, из которых внешний ряд составлен из половинок сот, а внутренний ряд имеет пропуски сот через один; в центре полотнища воспроизведена фигура из герба поселения — жёлтый кленовый лист».

Обоснование символики 
Флаг отражает исторические и экономические особенности сельского поселения Клёновское.

Кленовый лист — гласный символ названия поселения и его административного центра села Клёново. Клён (татарский, остролистный, полевой) является медоносным деревом.

Пчелиные соты — аллегория пчелиного улья, символизирует старинный промысел — бортничество (собирание дикого мёда), процветавший в этих местах когда-то. Пчелиные соты несут символ защиты, домашнего тепла, сплочённости и поддержки.

Малиновый цвет (пурпур) — символизирует славное прошлое Клёновских земель, некогда бывших во владении известных в России людей (князей Борятинских, князя С. В. Ромодановского, А. И. Нейдгардта, известного государственного деятеля и военачальника). Пурпур — символ власти, величия, благородства и древности происхождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением кленового листа